Louth - település Anglia Lincolnshire megyéjében
Louth - település Írország Louth megyéjében